Соревнования по акробатике в фристайле среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 22 и 25 февраля.

Соревнования состоялись в Сайприсс Маунтейн. 22 февраля с 18:00 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, 25 февраля с 18:00 - финал.

В квалификации после первой попытки лидировал обладатель Кубка мира 2009—2010 Антон Кушнир из Белоруссии. Однако во второй попытке он приземлился на пятку и у него отстегнулась лыжа (сработало крепление, которое отстёгивает лыжу для предотвращения травмы). В итоге Кушнир набрал 88,01 балла (21-й результат во второй попытке), что не позволило ему войти в число 12 лучших и выйти в финал. Три других представителя Белоруссии сумели пробиться в финал, где компанию им составили 3 китайца, 3 канадца, 2 американца и 1 швейцарец.

В финале Алексей Гришин принёс Белоруссии первую в истории золотую медаль зимних Олимпийских игр во всех видах спорта. Белорусы не остались без наград в этом виде программы на 4-й Олимпиаде подряд: в 1998 году в Нагано бронзу выиграл Дмитрий Дащинский, в 2002 году в Солт-Лейк-Сити 3-м стал Гришин, в 2006 году в Турине Дащинский выиграл серебро.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты